Броуди — фамилия.

Представители:
 Броуди, Барух (1943—2018) — американский философ и биоэтик.
 Броуди, Брюзер (1946—1988) — американский рестлер.
 Броуди, Наоми (род. 1990) — британская теннисистка.
 Броуди, Ронни (1918—1991) — британский актёр.
 Броуди, Стив (1919—1992) — американский актёр кино и телевидения.
 Броуди, Эдриен (род. 1973) — американский актёр и продюсер.

Другое 
 (9974) Броуди — типичный астероид главного пояса, который был открыт 19 июля 1993 года.

См. также 
 «Замок Броуди» — первый роман Арчибальда Кронина.
 «Уполномоченный Броуди» — десятый эпизод первого сезона психологического триллера «Родина».